Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Pat Du Pré e Tom Gorman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Dick Stockton (quarti di finale)
 John Alexander /  Syd Ball (primo turno)

 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Ilie Năstase (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1978